Atanas Atanasov (voetballer, 1969), Bulgaars voetballer (Verdediger)
 Atanas Atanasov (voetballer, 1985), Bulgaars voetballer (Verdediger)
 Atanas Atanasov (basketballer), Bulgaars basketballer
 Atanas Atanasov (wielrenner), Bulgaars wielrenner